South Fork Big River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 South Fork Big River, Zufluss zum Big River in der Kenai Peninsula Borough, Alaska, siehe Big River (Cook Inlet) #Nebenflüsse
 South Fork Big River, Zufluss zum Big River im Mendocino County, Kalifornien, siehe Big River (Mendocino Bay) #Nebenflüsse